Troncamento (o anche apocope) – in linguistica, caduta di un fono o di una sillaba in finale di parola
 Troncamento – in matematica, operazione che approssima la rappresentazione di un numero limitando il numero di cifre utilizzabili per tale rappresentazione